Macey puede referirse a: 

 Macey, comuna francesa situada en Aube.
 Macey, comuna francesa situada en Mancha.